Степа́новка () — річка в Частинському районі Пермського краю та Воткінському районі Удмуртії, Росія, права притока Ками.

Починається на південних схилах гори Клинова Верхньокамської височини. Протікає спочатку на південний захід, потім повертає на південний схід до села Теребиловка, далі знову тече на південний захід. Впадає до Воткінського водосховища, збудованого на річці Кама в районі села Степаново. Гирло розширилось під час затоплення водосховища, тим самим утворилась вузька затока довжиною 2 км, шириною від 150 до 400 м.

Верхня течія пересихає, русло нешироке. Приймає декілька дрібних приток, найбільшою з яких є річка Березовка, що впадає в пригирлову затоку.

Над річкою розташовані села Теребиловка Частинського району Пермського краю та Степаново Воткінського району Удмуртії. В першому збудовано автомобільний міст.

Річки Частинського району
Річки Воткінського району